Belgrade Ladies Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2021 z cyklu Belgrade Ladies Open rozgrywany w dniach 26–31 lipca 2021 roku w Belgradzie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Turnieje tenisowe WTA 125
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Serbii
Zawody sportowe w Belgradzie